Barbarella női név
 Barbarella (1968) Roger Vadim filmje
 Barbarella képregény